John "Jack" Green va ser un ciclista britànic especialista en el ciclisme en pista que va córrer a finals del segle XIX. Va guanyar dues medalles de plata als Campionats del món de 1894.

Referències

Enllaços externs 
 Fitxa a sitiodeciclismo.net
 Fitxa a cyclebase.nl
 Fitxa a memoire-du-cyclisme.eu

Ciclistes britànics